Vierspänner bedeutet:

 Vierspänner, ein Pferdegespann mit vier Pferden
 Vierspänner (Architektur), eine Gebäudeerschließung, bei der vier Wohnungen über einen Flur an ein Treppenhaus angeschlossen sind

Siehe auch
 Quadriga (Viergespann)